Katrina kan avse:

 Katrina – ett kvinnonamn, se Katarina
 Orkanen Katrina – en orkan som blåste vid Karibiska havet 2005
 Katrina (film) – en svensk dramafilm från 1943

pl:Postacie z cyklu Dziedzictwo#Katrina